Анатолий Павлович Прокопчик (1923—1943) — советский военный. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1943, посмертно). Младший лейтенант.

Биография 
Анатолий Павлович Прокопчик родился в 1923 году в деревне Новоалександровка Мариинского уезда Томской губернии РСФСР СССР (на территории современного  Кемеровской области Российской Федерации) в крестьянской семье. Русский. Рано потеряв родителей, до восьми лет воспитывался в детском доме. В 1931 году его взяла на воспитание Т. О. Тихонова из села Малое Озеро Саралинского района Хакасской автономной области Восточно-Сибирского края. Здесь А. П. Прокопчик окончил семилетнюю школу. До призыва на военную службу работал трактористом в совхозе.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии А. П. Прокопчик был призван Саралинским районным военкоматом 13 декабря 1941 года. Окончил курсы младших лейтенантов в Абакане, после чего получил назначение в 309-ю стрелковую дивизию, в составе которой убыл на фронт. В боях с немецко-фашистскими захватчиками младший лейтенант А. П. Прокопчик с июля 1942 года на Воронежском фронте в должности командира миномётного взвода 957-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии 6-й армии. Боевое крещение принял в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции в боях на восточной окраине города Лиски. Затем до конца 1942 года участвовал в позиционных боях на Дону.

В декабре 1942 года 309-я стрелковая дивизия была передана 40-й армии. Зимой — весной 1943 года А. П. Прокопчик принимал участие в Острогожско-Россошанской, Воронежско-Касторненской и Харьковской наступательной операциях, в составе своего подразделения освобождал города Острогожск, Богодухов, Харьков и Белгород. В ходе немецкого контрнаступления под Харьковом 309-я стрелковая дивизия отступила в Ракитянский район Белгородской области и заняла оборонительные позиции у посёлка Пролетарский, которые удерживала до лета 1943 года. В июле-августе 1943 года Анатолий Павлович участвовал в оборонительной фазе сражения на Курской дуге и Белгородско-Харьковской операции, освобождал город Лебедин. Особо отличился в Битве за Днепр.

После разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге советские войска практически без паузы приступили к освобождению Левобережной Украины. В ходе Сумско-Прилукской операции Битвы за Днепр миномётный взвод младшего лейтенанта А. П. Прокопчика находился непосредственно в боевых порядках наступающей пехоты и эффективным огнём обеспечивал продвижение вперёд 3-го стрелкового батальона 957-го стрелкового полка. В бою у хутора Подолки Липоводолинского района Сумской области 6 сентября 1943 года миномётчики Прокопчика точным огнём сорвали 3 контратаки противника. На пути к городу Лохвица 9 сентября 1943 года миномётный взвод младшего лейтенанта Прокопчика, выдвинувшись на открытую позицию, открыл ураганный огонь по контратакующей немецкой пехоте, уничтожив до 50 солдат и офицеров вермахта, а остальных обратив в бегство. В результате 3-й стрелковый батальон беспрепятственно продинулся на 20 километров. После освобождения Лохвицы и Пирятина 309-я стрелковая дивизия, практически не встречая сопротивления, ускоренными темпами устремилась к Днепру и 21 сентября 1943 года передовыми отрядами вышла на левый берег реки западнее города Переяслава. В ночь на 24 сентября 1943 года в составе штурмового батальона 957-го стрелкового полка в числе первых форсировал Днепр у села Балыко-Щучинка миномётный взвод младшего лейтенанта А. П. Прокопчика. В бою за населённый пункт Балыко-Щучинка Анатолий Павлович со своим взводом пробрался в тыл противника и открыл ураганный миномётный огонь по его позициям, вызвав панику в рядах врага. В результате село было освобождено с минимальными потерями. Умело поддерживая наступление пехоты огнём миномётов, бойцы Прокопчика способствовали закреплению плацдарма на правом берегу Днепра, на который в дальнейшем переправились основные силы полка. В течение четырёх суток боёв на плацдарме младший лейтенант А. П. Прокопчик со своим взводом отразил 18 контратак неприятеля. Заменяя выбывающих из строя подчинённых, Анатолий Павлович выполнял обязанности и заряжающего, и наводчика, лично вёл огонь по вражеской пехоте, уничтожив до 40 солдат и офицеров противника. 28 сентября 1943 года он был тяжело ранен в живот и через несколько часов скончался. Похоронен в братской могиле советских воинов в селе Балыко-Щучинка Кагарлыкского района Киевской области Украины. Звание Героя Советского Союза младшему лейтенанту Прокопчику Анатолию Павловичу был присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года посмертно.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (23.10.1943, посмертно);
 орден Ленина (23.10.1943, посмертно);
 орден Красной Звезды (11.10.1943, посмертно).

Память 
 Именем Героя Советского Союза А. П. Прокопчика названа улица в посёлке Верх-Чебула, по адресу ул. А. Прокопчика, д. 30 установлена мемориальная доска

Примечания

Литература

Документы

Ссылки 
 
 

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Кагарлыкском районе